The Lion (Il leone) – romanzo di Joseph Kessel del 1958
 The Lion – album di Youssou N'Dour
 The Lion – EP di Wild Adriatic
 The Lion – montagna della Tasmania

Cinema 
 The Lion – cortometraggio del 1914 diretto da Joseph De Grasse
 The Lion (Il leone) – film del 1962 di Jack Cardiff, adattamento del romanzo di Kessel